Zo ben jij, Nederlandstalige cover door Garry Hagger van Eres tú van Mocedades uit 1973 
 Zo ben jij (Antoon), een single van Antoon in samenwerking met Sterre uit 2021